Les Aristocrates, le roman de Michel de Saint Pierre paru en 1954
Les Aristocrates, le film de Denys de La Patellière adapté du roman en 1955
Les Aristocrates, groupe pop français des années 1960
Les Aristocrates, groupe musical québécois

Voir aussi
Aristocratie